Сантијаго Јоломекатл има више значења:

 Општина Сантијаго Јоломекатл (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Јоломекатл (Сантијаго Јоломекатл, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику